Adam Rifkin (1966- ), scénariste, acteur, réalisateur et producteur ;
Jeremy Rifkin (1945- ), prospectiviste et essayiste américain ;
Joel David Rifkin (1959- ), tueur en série américain ;
Joshua Rifkin (1944- ) musicien américain ;
Ron Rifkin (1939- ), acteur américain ;
Shepard Rifkin (1918- ), écrivain américain, auteur de roman policier, d'aventures et de western.
Patronyme juif